Арка́дий Па́влович Ларионов () — советский футболист, вратарь ленинградского «Зенита».

Выступал за «Сталинец» / «Зенит» вместе со старшим братом, нападающим Алексеем Ларионовым. В 1936—1937 годах играл в группе «Б» чемпионата СССР. В 1938 году в группе «А» провёл 5 матчей, пропустил 14 мячей

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте zenit-history.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург